Emona steht für:

 Emona (Bulgarien), Ortschaft in der Gemeinde Nessebar, Provinz Burgas, Bulgarien
 Emona Anchorage, Naturhafen der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Colonia Emona, Bezeichnung der Stadt Ljubljana zur Römerzeit
 eine EuroCity-Zugverbindung Wien - Graz - Ljubljana (-Trieste)